US Open de tênis
 U.S. Open de golfe

Desambiguações de esportes